Hütten peut se référer à :
 Hütten, une commune suisse du canton de Zurich ;
 Hütten, une commune allemande de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, en Rhénanie-Palatinat ;
 Hütten, une commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.